Monte Castello steht für:

 Monte Castello (Fanesgruppe), Berg in den Dolomiten, Italien
 Monte Castello (Apennin), Berg im Apennin, Italien
 Monte Castello, Berg in der Lombardei, Italien
 Monte Castello di Vibio, Gemeinde in der Region Umbrien, Italien
 Schlacht von Monte Castello

Siehe auch

 Monte Castelo